Корте Реал () — португальская фамилия. Известные носители:

 Корте Реал, Гашпар — португальский мореплаватель, исследователь конца XV — начала XVI века.
 Корте Реал, Жерониму — португальский поэт, художник и военный.
 Корте Реал, Мигель — португальский мореплаватель, исследователь конца XV — начала XVI века.

См. также 
 Кортириал, Жуан Ваш (1420—1496) — португальский мореплаватель, который за несколько десятилетий до Колумба плавал к западу от Азорских островов.